Уске (Ускве) — фамильное имя португальских евреев-конверсо.

 Уске, Авраам (1521—1587) — португальский книгопечатник и публицист, после крещения Дуарте Пинел.
 Уске, Самуил (ок. 1500 — после 1555) — португальский поэт и историк.
 Уске, Соломон (ум. после 1567) — португальский поэт, после крещения Дуарте Гомез.

Примечания